Джон Скотт Гáррисон (Хáррисон; ; 4 октября 1804, Винсенс, Индиана — 25 мая 1878, около Норт-Бенда, Огайо) — американский политик, член Палаты представителей от Огайо, , борец за права южан, сын 9-го президента Уильяма Гаррисона и Анны Гаррисон, отец 23-го президента Бенджамина Гаррисона.

Ранняя и семейная жизнь 
Джон Скотт Гаррисон родился в семье Анны Симмс и Уильяма Гаррисона. В 1824 году поженился на Лукреции Джонсон (1804 — 1830), в результате, у них родились трое детей:

 Элизабет Шорт Гаррисон (1825 — 1904
 Уильям Генри Гаррисон (1827 — 1829)
 Сара Лукреция Гаррисон (1829 — 1917)    
12 августа 1831 года Джон поженился на Элизабет Ирвин (1810 — 1850), и у них родилось 10 детей:
 Арчибальд Гаррисон — подполковник, командующий 27-го пехотного полка Индианы.
 Бенджамин Гаррисон (1833-1901) — 23-й президент США
 Мэри Джейн Харрисон (1835-1867)
 Анна Симмс Харрисон (1837-1838)
 Джон Ирвин Харрисон (1839 — 1839)
 Картер Бассетт Харрисон (1840-1905) — капитан в 51-м пехотном полку штата Огайо.
 Анна Симмс Харрисон (1842-1926)
 Джон Скотт Харрисон-младший (1844-1926)
 Джеймс Финдли Харрисон (1847-1848)
 Джеймс Ирвин Харрисон (1849-1850)

Примечания 

Джон Скотт
Послы США в Великобритании
Родители президентов США
Дети президентов США
Члены Палаты представителей от штата Огайо